Beitun bezeichnet:

 Beitun (北屯市, ), Stadt im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Beitun (Taichung) (北屯區), Bezirk der Stadt Taichung auf Taiwan
 Beitun (Großgemeinde) (北屯镇), Großgemeinde der gleichnamigen Stadt in der Volksrepublik China
 Beitun (Yanliang) (北屯街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanliang in der chinesischen Provinz Shaanxi